Karbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karbosjön, Västergötland, sjö i Falköpings kommun, 
Karbosjön, Uppland, sjö i Nacka kommun,  (5,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn